Franciaország
Sainte-Colombe, település Charente megyében
Sainte-Colombe, település Charente-Maritime megyében
Sainte-Colombe, település Côte-d’Or megyében (2014. dec. 6-tól Sainte-Colombe-en-Auxois)
Sainte-Colombe, település Doubs megyében
Sainte-Colombe, település Gironde megyében
Sainte-Colombe, település Hautes-Alpes megyében
Sainte-Colombe, település Ille-et-Vilaine megyében
Sainte-Colombe, település Landes megyében
Sainte-Colombe, település Lot megyében
Sainte-Colombe, település Manche megyében
Sainte-Colombe, település Rhône megyében
Sainte-Colombe, település Seine-Maritime megyében
Sainte-Colombe, település Seine-et-Marne megyében
Sainte-Colombe, település Yonne megyében